Die DDR-Nachwuchsoberliga 1981/82 war die 6. Auflage dieser Liga im DDR-Fußball. Spielberechtigt waren die Nachwuchsmannschaften jener Vereine, die in der betreffenden Saison in der Oberliga, der höchsten Spielklasse der DDR, vertreten waren. Da in der Oberliga-Saison 1981/82 die 1. Herrenmannschaften der BSG Energie Cottbus und der BSG Chemie Buna Schkopau abgestiegen waren, galten somit – ungeachtet des sportlich erreichten Ergebnisses – auch die Nachwuchsmannschaften beider Vereine in der Nachwuchsoberliga als Absteiger. Die Saison begann am 22. August 1981 und endete am 30. Mai 1982.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Statistisches 
 451 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren neun in allen Punktspielen dabei.
 600 Tore ( 3,29 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 206 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.
 50 Strafstöße wurden verwandelt. Axel Ewert aus Rostock traf sechsmal und Rainer Rustler aus Erfurt traf fünfmal ins Schwarze. achtmal trafen die Spieler ins eigene Netz.
 Vier Tore in einem Spiel erzielte Falko Götz (Berliner FC Dynamo) gegen Schkopau am 5. Spieltag.
 Drei Tore (kein Hattrick) pro Spiel:  Herrmann (1. FC Lokomotive Leipzig) gegen Jena (2. Sp.) und gegen Rostock (4. Sp.), Fehrenbacher und Döring (beide FC Rot-Weiß Erfurt) gegen Schkopau (11. Sp.), Hötzel (FC Karl-Marx-Stadt) gegen Magdeburg (13. Sp.),  Pfahl (SG Dynamo Dresden) gegen Erfurt (15. Sp.) sowie Götz (Berliner FC Dynamo) gegen Aue (19. Sp.).
 Es gab 83 Heimsiege, 49 Unentschieden und 50 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: 1. FC Lokomotive Leipzig – BSG Chemie Buna Schkopau 10:0 (7. Sp.)Torreichstes Spiel: 1. FC Lokomotive Leipzig – BSG Chemie Buna Schkopau 10:0 (7. Sp.) und FC Rot-Weiß Erfurt – BSG Chemie Buna Schkopau 9:1 (11. Sp.)
 Vier Feldverweise und 271 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen, wobei 27 Spieler nach der dritten gelben Karte pausieren mussten.

DDR-Nachwuchsoberliga Meister

Siehe auch 
 DDR-Oberliga 1981/82

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1981/82
Fußballwettbewerb in der DDR
Nachwuchsliga
Jugendfußball